św. Daniel (postać biblijna) – prorok
 św. Daniel z Egiptu (300) – męczennik
 św. Daniel Słupnik (409-490) – mnich
 św. Daniel Fasanella (zm. 1227) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Dymitr z Rostowa (1651-1709) – metropolita Rostowa, święty prawosławny
 św. Daniel Comboni (1831-1881) – włoski misjonarz, wikariusz apostolski Afryki Centralnej, założyciel kombonianów i kombonianek

Zobacz też:
 Błogosławiony Daniel
 św. Antoni Daniel